Иголкино — название населённых пунктов в России:

 Иголкино — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Иголкино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Иголкино — село в Павловском районе Нижегородской области.